:
 Овчара — колишня ферма на околиці міста Вуковар, місце скоєного сербами масового вбивства поранених хорватських військовополонених і медперсоналу вуковарської лікарні.
 Овчара — населений пункт у складі громади Леванська Варош Осієцько-Баранської жупанії 
 Овчара — колишній населений пункт у складі громади Чепин Осієцько-Баранської жупанії